Stati Uniti d'America
 Payson – città della Contea di Gila, Arizona
 Payson – villaggio della Contea di Adams, Illinois
 Payson – città della Contea di Utah, Utah